Bei der U-17-Fußball-Südamerikameisterschaft 2001 in Peru bestand der Kader der uruguayischen U-17-Nationalmannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern.

Quelle:

Einzelnachweise 

U 17 2001
Uruguay 2001
Kaderliste